Стёртевант,  — фамилия:
 Стёртевант, Альберт Мори (1876—1957) — американский филолог-скандинавист.
 Стёртевант, Альфред (1891—1970) — его дальний родственник, американский генетик.
 Стёртевант, Уильям (1926—2007) — сын Альфреда Стёртеванта, индеанист.
 Стёртевант, Эдгар Говард (1875—1952) — языковед и хеттолог США, брат Альфреда Стёртеванта.